Краснобо́рский — название населённых пунктов в России: 

 Красноборский — посёлок в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Красноборский — посёлок в Пудожском районе Республики Карелия.

См. также 
 Красноборский переулок
 Красноборский район
 Красноборский уезд

 Краснобор
 Красноборка
 Красноборск
 Красный Бор